Molekulska formula -{C8H6}- se može odnositi na:

 Benzociklobutadien
 Pentalen
 Fenilacetilen